Lyaskovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Лясково) :
Lyaskovo, village bulgare de l'obchtina d'Aïtos, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Lyaskovo, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Lyaskovo, village bulgare de l'obchtina de Tchernootchene, situé dans l'oblast de Kardjali ;
Lyaskovo, village bulgare de l'obchtina d'Asenovgrad, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
Lyaskovo, village bulgare de l'obchtina de Devin, situé dans l'oblast de Smolyan ;
Lyaskovo, village bulgare de l'obchtina de Stara Zagora, situé dans l'oblast de Stara Zagora.